Багаутдінов — татарське прізвище. Жіноча форма — Багаутдінова.

Відомі носії 
 Багаутдінов Рафаель Махмудович (1931) — український художник та графік.
 Багаутдінов Рем Махмудович (1927) — український художник та графік.

Татарські прізвища